Joachim Schulze ist der Name folgender Personen:

* Joachim Schulze (Romanist) (1938–2016), deutscher Romanist und Hochschullehrer
 Joachim Schulze (Fußballspieler) (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Joachim Schulze-Bergmann (* 1947), deutscher Politiker (Grün-Alternative Liste), MdHB
 Joachim Schulze-Osterloh (* 1935), deutscher Jurist, Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Joachim-Friedrich Schulze (1924–2010), deutscher Klassischer Philologe